Gemeenten:
  Baranów (gemeente in powiat Puławski) 
  Baranów (gemeente in powiat Kępiński) 
  Baranów (gemeente in powiat Grodziski) 

Plaatsen:
 Baranów (Lublin), plaats in woiwodschap Lublin
 Baranów (Groot-Polen), plaats in woiwodschap Groot-Polen
 Baranów (powiat Grodziski), plaats in woiwodschap Mazovië